Horvátország
Nova Vas falu Brtonigla községben Isztria megyében
Nova Vas falu Kršan községben Isztria megyében
Nova Vas falu Poreč községben Isztria megyében

 Szlovénia
Nova Vas falu Bloke községben, Notranjsko-kraška régióban
Nova Vas falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban
Nova Vas falu Miren-Kostanjevica községben, Goriška régióban
Nova Vas falu Preddvor községben, Közép-Szlovénia régióban
Nova Vas falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
Nova vas nad Dragonjo falu Piran községben, Obalno-kraška régióban
Nova vas ob Sotli falu Brežice községben, Alsó-Szávamente régióban
Nova vas pri Jelšanah falu Ilirska Bistrica községben, Notranjsko-kraška régióban
Nova vas pri Konjicah falu Slovenske Konjice községben, Savinjska régióban
Nova vas pri Lescah falu Radovljica községben, Gorenjska régióban
Nova vas pri Markovcih falu Markovci községben, Podravska régióban
Nova vas pri Mokricah falu Brežice községben, Alsó-Szávamente régióban
Nova vas pri Šmarju falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban